J16 steht für:

 HMS Öland, ein Schiff der schwedischen Marine
 S/2003 J 16, einer der kleineren Monde des Planeten Jupiter
 den Johnson-Körper J16, die verlängerte Fünfecksbipyramide
 Ehemalige Bezeichnung der Transjurane

J-16 steht für:
 Shenyang J-16, chinesisches Jagdflugzeug

Abkürzung